Евровизия 2011 (; ; ) е 56-ото издание на едноименния песенен конкурс.

История 
Благодарение на победата на Лена Майер-Ландрут на Евровизия 2010 с песента си Satellite (Сателит) събитието се провежда в Германия.

На 12 октомври 2010 г. е обявено кой град е избран да домакинства 56-ото издание на конкурса. Това е столицата на германската провинция Северен Рейн-Вестфалия – Дюселдорф. Той се пребори с конкуренцията на Берлин, Хановер и Хамбург.

Конкурсът се провежда в Стадион ESPRIT Arena, която има капацитет 54 000 души. Заради необходимостта от място за сцената и техниката са използвани половината капацитет. Залата е разположена на 5 километра от международното летище в Дюселдорф и от центъра на града.

Победител е азербайджанския дует Ел и Ники с песента Running Scared с 221 точки. Това е първа победа за Азербайджан (след дебюта през 2008 г.). На второ място е Италия със 189 точки, на трето място е Швеция със 185 точки, а на четвърто място е Украйна със 159 точки. Страната домакин Германия е на 10-о място със 107 точки.

Участници 
От Северогерманската телевизия NDR официално потвърдиха, че победителката от Евровизия 2010 Лена Майер-Ландрут ще се опита да повтори победата си и ще представи Германия през 2011.

3Js (Jan Dulles, Jaap Kwakman и Jaap de Witte) ще представят Нидерландия на конкурса Евровизия 2011 в Дюселдорф. 3Js ще представят 5 песни на холандския национален финал Nationaal Songfestival, който ще се проведе на 30 януари 2011. Песента, която ще представи европейска страна, ще бъде избрана с 50% жури и 50% телефонно гласуване.

На 11 септември 2010 година в студиото на кипърската телевизия P.I.K. се проведе големият финал на Performances. Победителят сред деветимата изпълнители в категория „песен“ се оказа Христос Милорду, който ще бъде 29-ият представител на Кипър на Евровизия.

Завръща се Италия, с което „Голямата четворка“ става „Голямата петорка“.

Полуфинали

Първи полуфинал – 10 май 
19 страни вземат участие на първия полуфинал. Великобритания и Испания също гласуват в този полуфинал. Страните в цветен фон се класират на финала на конкурса.

Гласуване на първия полуфинал

12 точки 
Държави, получили 12 точки на първия полуфинал:

Втори полуфинал – 12 май 
19 страни вземат участие на втория полуфинал. Германия, Италия и Франция също гласуват в този полуфинал. Страните в цветен фон се класират на финала на конкурса.

Гласуване на първия полуфинал

12 точки 
Държави, получили 12 точки на втория полуфинал:

Финал – 14 май 
Финалисти са 10-те победителя от двата полуфинали и Голямата петорка (страната-домакин Германия, Великобритания, Испания, Италия и Франция).

Гласуване на финала

12 точки 
Държави, получили 12 точки на финала:

Източници

Външни препратки 
 Официален уебсайт на конкурса
 Българският независим портал на Евровизия
 Българският форум за Евровизия 

2011
Музикални фестивали в Германия
Култура в Дюселдорф
История на Дюселдорф